madreporita (equinoderm), orifici d'entrada d'aigua al sistema aqüífer dels equinoderms. S'ubica a la cara aboral en un interradi proper a l'anus i segueix pel canal de petri fins a l'interior del cos.
 madreporita (mineral), tipus de carbonat de calci de textura bacil·lar, que s'assembla a les madrèpores.
 madreporita (fòssil), Corall fòssil.